Hortensia bezeichnet:

 gens Hortensia, die plebejische Sippe der Hortensier 
 Lex Hortensia, eines der wichtigsten Gesetze aus der römischen Republik aus dem Jahr 287 v. Chr. von  Diktator Quintus Hortensius 
 Hortensia (Birne), Birnensorte
 Hortensia (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 (13116) Hortensia, Asteroid des Hauptgürtels
 einen pfirsichfarbenen Diamanten mit 20 Karat aus den französischen Kronjuwelen.
 als Namensbestandteil etliche Sorten der Gartenhortensie (Hydrangea macrophylla)
 Villa Hortensia in Bad Reichenhall
 den Vornamen Hortensia (Vorname)

Siehe auch:
 Hortensius, männliche Form des Namens
 Hortense